Castellar (Aguilar de Segarra), entitat de població d'Aguilar de Segarra 
 Castellar d'Índies, veïnat de Sant Cebrià de Vallalta
 Castellar de la Muntanya, veïnat de la Vall de Bianya 
 Castellar de la Ribera, municipi del Solsonès 
 Castellar de la Selva, veïnat de Quart 
 Castellar de n'Hug, municipi del Berguedà 
 Castellar de Tost, veïnat de Ribera d'Urgellet 
 Castellar del Riu, municipi del Berguedà 
 Castellar del Vallès, municipi del Vallès 
 Cabana del Castellar, cabana d'Ordino a Andorra 
 El Castellar (Granera), muntanya del municipi de Granera a la comarca del Vallès Oriental 
 Puig Castellar, diversos topònims
 Turó d'en Castellar, muntanya del municipi de Porqueres a la comarca del Pla de l'Estany
 Turó del Castellar, muntanya del municipi de Mura a la comarca del Bages
 El Castellar-l'Oliveral, pedania de la ciutat de València al sud d'aquesta.
 Club Bàsquet Castellar, club de bàsquet de la ciutat de Castellar del Vallès 
 Castellar (Provença), municipi de la Provença 
 Castellar (Cuneo), exònim de Castelar, municipi de les Valls Occitanes 
 Castellar (Jaén), municipi d'Andalusia 
 Castellar de la Frontera, municipi d'Andalusia 
 Castellar de la Muela, municipi de Castella 
 Castellar de Santiago, municipi de Castella 
 El Castellar (Terol), municipi d'Aragó